
Termin -{ACN}- ima više značenja.

 Genetički kod za treonin
 Akrilonitril,